Мелконя́н () — армянская фамилия. Образована от армянского имени () с суффиксом -ян («сын»). Также существует в русифицированом варианте Мелконов.

Известные носители 
 Мелконян, Агоп Магардыч (1949—2006) — болгарский писатель-фантаст, публицист, переводчик и издатель.
 Мелконян, Айк Иванович (1911—1979) — министр внутренних дел Армянской ССР.
 Мелконян, Андрей Хачикович (1915—2003) — Герой Советского Союза.
 Мелконян, Ашот Агасиевич — академик АН Армении
 Мелконян, Ваган Мгерович (род. 1953) — министр торговли, обслуживания и туризма Армении.
 Мелконян, Владимир Сетракович (в монашестве Серафим; род. 1961) — епископ Русской Православной церкви, архиепископ Калининградский и Балтийский.
 Мелконян, Гурген Гарникович (род. 1957) — генерал-лейтенант, заместитель министра обороны Армении.
 Мелконян, Жанна Андреевна (род. 1948) — российский художник по костюмам.
 Мелконян, Мисак Вагаршакович (1938—2008) — генетики и селекционер, доктор наук, профессор.
 Мелконян, Монте (1957—1993) — армянский военный деятель.
 Мелконян, Самвел Норайрович (род. 1984) — армянский футболист.
 Мелконян, Соломон Акопович (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Двойные фамилии 
 Мелконян Альвес, Габриэль (род. 1987) — уругвайский пловец.

См. также 
 Мелконянц, Ольга Владимировна (род. 1984) — украинская футболистка